Kalinovac (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Koprivnica-Križevci
Kalinovac (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub